Борисогле́бский райо́н:

 Борисоглебский район — упразднённый в 1996 году район в Воронежской области (ныне на его территории Борисоглебский городской округ).
 Борисоглебский район — административная единица и муниципальное образование в Ярославской области.